Mužská dvouhra French Open 2017 probíhala na přelomu května a června 2017. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Sedmnáct z nich postoupilo z kvalifikace, z toho šestnáct řádně po vítězstvích ve třech kvalifikačních kolech a Rus Andrej Rubljov jako tzv. šťastný poražený po odstoupení Dmitrije Tursunova. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa Novak Djoković ze Srbska, kterého ve čtvrtfinále vyřadil šestý nasazený Rakušan Dominic Thiem.

Los hlavní soutěže proběhl v páteční poledne 26. května 2017. První kolo bylo rozehráno 28. května 2017 a finále se uskutečnilo jako závěrečný zápas grandslamu v neděli 11. června na centrálním dvorci Philippa-Chatriera.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal švýcarskou světovou trojku Stana Wawrinku po hladkém třísetovém průběhu 6–2, 6–3 a 6–1. Do žebříčku ATP si připsal 2 000 bodů a získal částku 2 100 000 eur, finalista pak prémii milionu a šedesáti tisíc eur. Jako první muž historie vyhrál jediný grandslam podesáté, když na Roland-Garros neprohrál ani jeden ze závěrečných duelů. Získal tak „desítkový hattrick“, když v předchozí části sezóny již podesáté triumfoval na Barcelona Open a Monte-Carlo Masters. Mezi ženami vybojovala v otevřené éře alespoň deset trofejí z jediného turnaje pouze Martina Navrátilová. Absolutní historický rekord z grandslamu drží Margaret Courtová s jedenácti tituly z Australian Open.

31letý Nadal se patnáctou trofejí z grandslamu odpoutal na 2. místě historických tabulek od Peta Samprase a tři vavříny mu scházeli na Federera. Celkově se jednalo o jeho sedmdesáté třetí singlové turnajové vítězství na okruhu ATP Tour. Potřetí prošel pavoukem bez ztráty setu, čímž vyrovnal mužský historický rekord Björna Borga v rámci turnajů „velké čtyřky“. Vrátil se také na 2. místo žebříčku ATP.
  
Stan Wawrinka tak prohrál první finále na grandslamu poté, co předchozí tři dovedl do vítězného konce.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017